Харилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манкомунидад-Трасьерра-Тьеррас-де-Гранадилья. Занимает площадь 28,47 км². Население — 153 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web sobre Jarilla

Муниципалитеты Касереса